Danaové je označení s více významy: 
 Danaové, dobové synonymní označení pro kmen Achájů a též pro Řeky celkově
 Tuatha Dé Danann, lid bohyně Dany, mytický rod irských bohů